peut faire référence à :

 , mini-série britannique diffusée en 2006 sur 
 , série télévisée américaine, adaptée de la première, diffusée en 2013 sur 

Homonymie de titre